Hörler ist Familienname folgender Personen:

 Hans Hörler (1905–1969), österreichischer Pädagoge, Landesschulinspektor und Autor
 Rolf Hörler (1933–2007), Schweizer Schriftsteller